Zeche Antonia steht für:

 Zeche Antonia (Hattingen), Steinkohlenbergwerk in Hattingen-Holthausen, Nordrhein-Westfalen
 Zeche Gekrönte Antonia, Steinkohlenbergwerk in Bochum-Stiepel, Nordrhein-Westfalen
 Kohlenzeche Antonia (auch Zeche Antonius), Kohlebergwerk bei Bantorf im Deister, Niedersachsen

Siehe auch:
 Grube Antonia, Braunkohlegrube in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Zeche Antonius